Euavialae (que significa "aves de asas verdadeiras") é um grupo de aves que inclui todas as espécies aviárias mais estreitamente relacionadas às aves modernas, do que as primitivas aves de cauda longa como o Archaeopteryx e Jeholornis.

O cladograma abaixo é o resultado do trabalho de Lefèvre et al., 2014:

Aves pré-históricas